Bebee ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bebee (Oklahoma), im Pontotoc County
 Bebee (West Virginia), im Wetzel County

Sonstiges:
 Bebee Creek, Fließgewässer im Ontario County, New York
 Bebee Oil Field, Ölfeld im Pontotoc County, Oklahoma
 Bebee-Southwest Konawa Oil and Gas Field, Ölfeld im Pontotoc County, Oklahoma

Siehe auch:
 Bebe (Begriffsklärung)
 Beebe